Las elecciones estatales en Río de Janeiro en 1982 se llevaron a cabo el 15 de noviembre como parte de las elecciones generales en los 23 estados brasileños y los territorios federales de Amapá y Roraima. En momentos previos a que en la Constitución Federal de 1988 instaurara las dos vueltas por cargos ejecutivos, el gobernador Leonel Brizola en fórmula con el Darcy Ribeiro, también quedó electo el senador Saturnino Braga, además de 46 diputados federales y 70 estatales   fueron electos en la primera elección directa para el gobierno del estado desde Badger da Silveira en Río de Janeiro en 1962 y Negrão de Lima en Guanabara en 1965 .   hasta que los índices se revirtieron a favor de Leonel Brizola, quien terminó el año como el único gobernador electo por el PDT en la todo el país.

Candidatos 
Leonel Brizola es ingeniero civil de la Universidad Federal de Rio Grande do Sul, seguidor de Getúlio Vargas y cuñado de João Goulart, para quien lideró la Campaña por la Legalidad en 1961 . Miembro del PTB, fue elegido diputado estatal en 1947 y 1950 y diputado federal en 1954 .   Ganador de las elecciones para alcalde de Porto Alegre en 1955 y para gobernador de Rio Grande do Sul en 1958,  cambió su base electoral para Guanabara, siendo elegido diputado federal en 1962 . Víctima del Acto Institucional Número Uno otorgado por el Régimen Militar de 1964, pasó quince años en el exilio en Uruguay, Estados Unidos y Portugal antes de regresar a Brasil en 1979 gracias a la Ley de Amnistía promulgada por el presidente João Figueiredo . Cuando perdió las siglas del PTB ante Ivete Vargas, reunió a sus correligionarios y fundó el PDT y en él ganó la disputa por el Palacio de Guanabara . 

antropólogo Darcy Ribeiro . Nacido en Montes Claros, salió de Minas Gerais y se graduó en la Fundação Escola de Sociologia e Política de São Paulo . Trabajó en Etnología en el Servicio de Protección al Indio y fue uno de los responsables de la fundación de la Universidad de Brasilia . Durante el gobierno de João Goulart, fue titular del Ministerio de Educación en el gabinete parlamentario de Hermes Lima y luego jefe de la Casa Civil en la etapa presidencial de ese gobierno, cargos que lo convirtieron en blanco del Régimen Militar de 1964 y que impulsaron lo alejó del país durante diez años y ahora ganó su primer mandato electivo por el Partido Democrático Laborista (PDT).

Resultados

Gobernador y Vicegobernador

Senador

Referencias 

Elecciones en Brasil
Elecciones en América en 1982
Brasil en 1982